Артём Ви́кторович Сёмка (, ) — украинский футболист, нападающий клуба «Горняк-Спорт».

Биография 
Воспитанник белоцерковского футбола, первый тренер — Валентин Кривой. В чемпионате ДЮФЛ Украины выступал за белоцерковский «Арсенал» (26 игр, 6 голов) и мариупольский «Ильичёвец» (2 матча). В 2014 году подписал профессиональный контракт с клубом «Арсенал-Киевщина», выступавшем во Второй лиге чемпионата Украины. За «канониров» выступал на протяжении двух лет. В зимнее трансферное окно сезона 2017/18 стал игроком кропивницкой «Звезды». Дебютировал в Украинской Премьер-Лиге 31 марта 2018 года, на 52-й минуте домашнего матча против «Александрии» заменив Алексея Чичикова

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Звезды» 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Арсенал-Киевщина»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Локомотив» Ереван
Игроки ФК «Перемога»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»